as (mechanische techniek)
 Spinrokken, klos waarop garen, draad of touw wordt gewonden
 opslagsysteem voor CD’s en DVD’s; zie spindel (opslagsysteem)